Greenbelt (Maryland), plaats in de Verenigde Staten.
Greenbelt (festival), christelijk kunstenfestival in Engeland.

Zie ook
Rijksbufferzone